Muzea w Izraelu – w Izraelu działa ponad 200 muzeów, posiadających w swoich zbiorach duże zbiory sztuki zarówno współczesnej, jak i starożytnej. Burzliwa historia tego państwa sprawia, że duże są też zbiory militariów.

Okolice Jerozolimy

Okolice Tel Awiwu

Hajfa i okolica

Galilea i Golan

Południe Izraela, Negew i Ejlat

Zobacz też 
 Kultura Izraela

Linki zewnętrzne 
 ilMuseums.com - Israel Museum Guide
 Science Museums in Israel

Izrael